Il singolare del Pilot Pen Classic 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Joakim Nyström era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Jakob Hlasek.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 6–4, 7–5 Stefan Edberg.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1987